Ікар () — персонаж давньогрецької міфології.

Поширене слово, яке використовується у власних назвах:

 Ікар (яхта) — яхта Миколаївського кораблебудівного інституту, яка в 1987–1988 роках здійснила навколосвітню подорож;
 Ікар-ДЛАУ — аматорський футбольний клуб з міста Кропивницького.
 1566 Ікар — астероїд.

Див. також 
 Icarus (значення)